A Ciba jelentése a következő lehet:
 Csiba (Maros megye)
 Ciba (gyógyszervállalat)